Bartolomé Mitre - voormalig president van Argentinië
 Santiago Mitre - Argentijns filmregisseur

 Mitre (departement) - Argentijns departement
 Mitre Peak - berg in Nieuw-Zeeland